La quatrième saison de Tahiti Quest est diffusée du  au  sur Gulli. Présentée par le chorégraphe Chris Marques, elle a été remportée par la famille de Simon.

Candidats

Épreuves éliminatoires 
Les épreuves éliminatoires ont lieu à la fin de chaque émission, l'équipe qui est dernière à ce genre d'épreuve est éliminée de Tahiti Quest. Pour avoir un avantage et une pénalité à donner à une des autres familles, il faut gagner l'épreuve précédente.
  éliminatoire : Le Bottle Flip Challenge
Règles : 1 enfant de chaque équipe doivent aller chercher de l'eau pour la rapporter dans un bac, le  enfant doit grimper un mur et verser de l'eau dans le réservoir de leur mère et ensuite les papas et enfants dirigent les filles jusqu'au gouttière et doivent vider l'eau qui reste dans un sceau. Si la bouteille est remplie à la limite, ils peuvent essayer de faire le Bottle Flip Challenge, si les pères réussissent à faire tenir la bouteille bouchon en l'air dans une zone limitée l'équipe gagne.
Avantage : 5 secondes de plus (aux Manuela)
Pénalité : 5 secondes de moins (aux Laurianne)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Kenzy (Boite mystère)
 : Laurianne
 : Simon
 : Lévanah
 (éliminé) : Manuela
  éliminatoire : A bras le corps
Règles : Les familles devront réaliser un parcours semé d'embûches et les ainés doivent chercher à l'aveugle une tenue typique de Polynésie que les mamans devront enfiler. Pour arreter le chronomètre, celles-ci doivent faire un signe à Chris Marquès.
Avantage : 10 secondes retirées au chronomètre (aux Simon)
Pénalité : 10 secondes ajoutées au chronomètre (aux Lévanah)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Kenzy (Boite mystère)
 : Laurianne
 : Simon
 (éliminé) : Lévanah
 Demi-finale : Le bon mot
Règles :
Avantage : Moins de mots à réviser (aux Lauriane)
Pénalité : Plus de mots à réviser (aux Kenzy)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Lauriane (Boite mystère)
 : Simon
 (éliminé) : Kenzy
 Finale : La course en Pirogue
Règles : Les familles vont d'abord faire une course en pirogue, Il faudra attraper 4 drapeaux, après avoir attrapé ces drapeaux, il faudra revenir sur terre et quitter la pirogue et déposer le drapeau à l'endroit prévu pour remporter Tahiti Quest.
Avantage : Pagaies (3 aux Simon, 1 aux Lauriane)
Pénalité : Lest sur les pirogues (1 aux Simon, 3 aux Lauriane)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 (Vainqueur) : Simon
 (Finaliste) : Lauriane

Résultats des épreuves 
Classement par émission et par épreuve

Légende

 Vainqueur de la compétition
 Deuxième de la compétition
 L'équipe a remporté l'épreuve pour le faré.
 Mères et enfants
 Mères
 Pères
 Enfants
 Toute la famille
 L'équipe est la dernière à être qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Tahiti Quest.
 (A) : L'équipe a obtenu un avantage.
 (P) : L'équipe a obtenu une pénalité.

Audiences 

Légende :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 épisode 4

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Télévision en Polynésie française
Tahiti Quest